Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Leplewski – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa i prokurator
 Izrail Leplewski – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa